„Heaven Can Wait” – utwór Sandry (1988)
 „Heaven Can Wait” – utwór Michaela Jacksona (2001)

 Heaven Can Wait (pol. Niebiosa mogą zaczekać) – film z 1943 roku
 Heaven Can Wait (pol. Niebiosa mogą zaczekać) – film z 1978 roku